Vítězem mužské dvouhry na tenisovém US Open 1986 se stal Ivan Lendl a dosáhl tak svého druhého vítězství na tomto turnaji v řadě a zároveň čtvrtého vítězství na grandslamovém turnaji ve dvouhře.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl.

Finálová fáze

Související články 
 Seznam vítězů mužské dvouhry na US Open

Reference 
 Pavouk na atpworldtour.com

US Open